Соревнования по лыжным гонкам в эстафете 4×5 км среди женщин на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 17 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». Соревнования начались в 18:30 по местному времени (UTC+9). Первые два этапа участницы прошли классическим стилем, а третий и четвёртый — свободным.

Действующими олимпийскими чемпионками в женской эстафете были шведские лыжницы, которые на этот раз на финише уступили первое место соперницам из Норвегии. На третьем месте финишировала команда Олимпийских атлетов и России, лидировавшая вплоть до третьей передачи эстафеты, принеся тем самым российским лыжам первую за 12 лет женскую эстафетную олимпийскую медаль (после победы в Турине).

Норвежка Марит Бьёрген стала семикратной Олимпийской чемпионкой, установив абсолютный рекорд среди женщин по количеству побед на зимних Олимпиадах. Также она сравнялась по количеству олимпийских наград (13) с Уле Эйнаром Бьёрндаленом, который до этого был единоличным обладателем этого рекорда.

Многократными призёрами Олимпийских игр в этой гонке стали олимпийские чемпионки Рагниль Хага (второе золото), Ингвильд Остберг (второе золото и третья награда), Анна Хог (третье серебро и четвёртая награда), Шарлотт Калла (пятое серебро и восьмая награда) и Стина Нильсон (первое серебро и третья награда). Для Астрид Якобсен эта победа стала первой олимпийской в карьере. Россиянка Юлия Белорукова выиграла вторую бронзу Игр в Пхёнчхане.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Лыжные гонки на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)